{{DISPLAYTITLE:(6012) 1990 SK4}}

(6012) 1990 SK4 (1990 SK4, 1977 KU1) — астероїд головного поясу, відкритий 22 вересня 1990 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,245.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6001-6100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1990
Головний пояс астероїдів